2. Mistrzostwa Europy U18 Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się pomiędzy 5 i 8 lipca 2018 roku w węgierskim mieście Győr.

Kandydatami do organizacji zawodów były dwa miasta: węgierski Győr oraz włoskie Rieti. 23 kwietnia 2016 roku obradująca w Amsterdamie Rada European Athletics zdecydowała, że mistrzostwa juniorów młodszych w 2018 roku zorganizuje Győr, a imprezę dwa lata później Rieti. W marcu 2020 roku, w związku z pandemią COVID-19 zawody we Włoszech zostały najpierw odwołane, a następnie przeniesione na sezon 2021.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w lekkoatletyce
2018
Lekkoatletyka na Węgrzech
2018 na Węgrzech
Sport w Győr